Pařezov kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Starý Pařezov, ort, Plzeň, 
 Nový Pařezov, ort, Plzeň, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar